Атенас има више значења:

 Атенас, Сан Мартин лас Палмас (Гвајмас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Атенас (Фресниљо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику